Уо́ддл () — английская фамилия:
 Уоддл, Алан (род. 1954) — английский футболист
 Уоддл, Крис (род. 1960) — английский футболист